Die Diamond Nine / Dynamic Costa Blanca Open 2010 waren das 110. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 2. bis 4. Dezember 2010 in Benidorm in der Disziplin 10-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Engländer Darren Appleton, der den Spanier Francisco Díaz-Pizarro im Finale mit 8:6 besiegte.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Costa Blanca Open 2010 auf der Website der Euro-Tour
 Costa Blanca Open 2010 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

110
Sportveranstaltung in der Valencianischen Gemeinschaft
Poolbillardveranstaltung 2010
Sport (Benidorm)
Billardturnier in Spanien